Натуральне число 265
 265 рік до нашої ери
 265 рік нашої ери